Hřebík může být:

spojovací materiál
 hřebík – kovový
 dřevěný hřebík

příjmení
 Antonín Hřebík (1902–1984) – český a československý politik, starosta Sokola a exulant
 Jaroslav Hřebík (* 1948) – český fotbalový útočník a pozdější trenér
 Josef Hřebík (* 1956) – český římskokatolický kněz, biblista-starozákoník, vysokoškolský pedagog a kanovník 

místopisný název
 Rozhledna Rezavý hřebík

podobné
 Hřebíky – soutěžní pořad Českého rozhlasu Olomouc

Související články 
 Hřebíček (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení